Bowser kan syfta på:

 Bowser – en fiktiv figur i Mario-spelen

Personer
 John Bowser (1856-1936), australiensisk politiker
 William John Bowser (1867-1933), en kanadensisk politiker

Geografi

Bowser kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Bowser (berg),

Kanada 

 Bowser, British Columbia, ort, Regional District of Nanaimo,